Janček je slovenské příjmení, patří více osobám:

 Ján Janček (1881–1933) – slovenský politik a poslanec
 Ondrej Janček (1871–1947) – slovenský stavební podnikatel, politik a senátor
 Rudolf Janček – slovenský fotbalista, útočník

Související články 
 Jančík, Jančák
 Jánošík, Jenšík
 Janák, Janek, Janík, Janouch
 Janáček, Janeczek

Slovenská příjmení